O Campeonato Catarinense de Basquete de 2018 é uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball.

Participantes

Formato de Competição 
As equipes serão divididas em duas chaves (A e B) sendo que a cada chave terá sete participantes e os quatro melhores classificados passam para a próxima fase. Na segunda fase, ou fase de playoffs, haverá cruzamento (1A x 4B, 1B x 4A, 2A x 3B e 2B x 3A) em "melhor-de-três". Os quatro vencedores enfrentam-se no Final Four, com sede a ser definida pela FCB, sendo semifinal e final simples.

Fase de Classificação

Grupo A

Tabela de Jogos 
 Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Grupo B

Tabela de Jogos 
 Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Playoffs 

Ligas de basquetebol
2018 no basquetebol